Komsomolske (ukrainisch ; russische Entsprechung meist Komsomolskoje/, von Komsomol) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Stadt:
 Komsomolske in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe

Siedlungen städtischen Typs:
 Komsomolske (Simferopol) in der Autonomen Republik Krim, Stadtkreis von Simferopol

 ehemaliger Name einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Charkiw, Rajon Smijiw, siehe Sloboschanske (Smijiw)

Dörfer:
 Komsomolske (Dschankoj) in der Autonomen Republik Krim im Rajon Dschankoj

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw im Rajon Nowa Wodolaha, siehe Nowoprosjanske
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Cherson, Rajon Nyschni Sirohosy, siehe Donzowe
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk im Rajon Pjatychatky, siehe Ziwky
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk im Rajon Jurjiwka, siehe Solonzi (Jurjiwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Mykolajiw im Rajon Witowka, siehe Blahodatne (Witowka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Poltawa im Rajon Sinkiw, siehe Pirky
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Poltawa im Rajon Lochwyzja, siehe Potozkiwschtschyna
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Saporischschja, Rajon Huljajpole, siehe Huljajpilske
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Saporischschja im Rajon Tokmak, siehe Stepowe (Wassyliwka, Rosdol)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Schytomyr im Rajon Korosten, siehe Pokrowske (Korosten)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Winnyzja im Rajon Kosjatyn, siehe Machniwka (Kosjatyn)

Siedlungen:
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Welykyj Burluk, siehe Sonino
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk, siehe Busowa
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa, siehe Myroljubiwka
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Perwomajskyj, siehe Trijtschate
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Petropawliwka (Skadowsk)
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska, siehe Sapowidne
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, siehe Blahodariwka
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka, siehe Dowschyk

Siehe auch:
 Komsomol
 Komsomolsk
 Komsomolski

ru:Комсомольское
uk:Комсомольське (значення)
zh:共青村